5. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się 17–18 stycznia 1976 roku w Madonna di Campiglio, we Włoszech.

Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Pierwsze miejsce zajęła Kanadyjka Liz Appleby.

Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Mistrzem świata został Koreańczyk Lee Yeong-ha. Do biegu na 3000 m i 5000 m awansowała tylko najlepsza szesnastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 23 łyżwiarki (22 sklasyfikowane) i 43 łyżwiarzy (39 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

1976 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1976 we Włoszech
Łyżwiarstwo szybkie we Włoszech